Щітки — назва.

Топоніми

Щітки

Інше 
 Щітки (конярство)